Un rustre désigne une personne qui est très grossière.

Ce mot peut faire référence à :

 Un meuble héraldique en forme de losange dont le centre est percé en rond,
 Les Rustres est une pièce de théâtre en trois actes de Carlo Goldoni écrite en vénitien en 1760,
 La Roulette Rustre est un groupe de musique,
 Les Quatre Rustres est un opéra-comique en trois actes d'Ermanno Wolf-Ferrari.